Драфт Главной бейсбольной лиги ( или Rule 4 draft) — основной механизм поступления бейсболистов-любителей из школ, университетов и любительских бейсбольных команд в клубы Главной лиги бейсбола. В отличие от драфтов других спортивных лиг, в МЛБ запрещено торговать выборами на драфте, таким образом, порядок выбора на драфте определяется исключительно турнирным положением клубов в предыдущем сезоне и команда, показавшая худший результат, получает право первого выбора на драфте. Если две команды показали одинаковый результат, то более высокий выбор получает клуб, показавший худший результат два сезона назад. Дополнительно, если команда потеряла свободных агентов в предыдущее межсезонье, она может быть награждена «компенсационными» выборами. Первый драфт МЛБ прошёл в 1965 году. Целью проведения драфта стало предотвращение покупки богатыми клубами молодых перспективных бейсболистов и монополизации рынка игроков. Первоначально каждый год проходило три драфта. Первый проходил в июне и на нём выбирались выпускники школ и университетов, которые закончили свои сезоны. Второй драфт проходил в январе и в нём участвовали выпускники школ и университетов, закончившие образование в декабре. Третий драфт проходил в августе и предназначался для игроков, принимавших участие в Американской любительской летней лиге. Августовский драфт был упразднён через два года, а январский проходил до 1986 года.

Легенда

Список

Примечания

Ссылки 
 

Игроки